Сестри Серена і Вінус Вільямс були чинними чемпіонками, але не захищали свій титул, оскільки Вінус знялась через травму спини до початку змагань.

Сє Шувей і Пен Шуай виграли титул, у фіналі перемігши Ешлі Барті і Кейсі Деллаква з рахунком 7–6(7–1), 6–1.

Сіяні пари 

  Сара Еррані /  Роберта Вінчі (3 коло)
  Андреа Главачкова /  Луціє Градецька (чвертьфінал)
  Надія Петрова /  Катарина Среботнік (чвертьфінал)
  Катерина Макарова /  Олена Весніна (3 коло)
  Ракель Копс-Джонс /  Абігейл Спірс (3 коло)
  Лізель Губер /  Саня Мірза (3 коло)
  Анна-Лена Гренефельд /  Квета Пешке (півфінал)
  Сє Шувей /  Пен Шуай (чемпіонки)
  Анастасія Павлюченкова /  Луціє Шафарова (1 коло)
  Крістіна Младенович /  Галина Воскобоєва (2 коло)
  Кара Блек /  Марина Еракович (2 коло)
  Ешлі Барті /  Кейсі Деллаква (фінал)
  Ваня Кінґ /  Чжен Цзє (3 коло)
  Даніела Гантухова /  Марія Кириленко (2-ге коло, знялись)
  Чжань Хаоцін /  Анабель Медіна Гаррігес (1 коло)
  Юлія Гергес /  Барбора Стрицова (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 2013 on WTAtennis.com 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір